Леонидас:
 Леонидас, Георгий Дмитриевич (1903—1938) — греческий политический деятель-коммунист.
 Леонидас, Джорджина (род. 1990) — английская актриса театра, кино и телевидения; сестра С. Леонидас.
 Леонидас, Димитри (род. 1987) — английский актёр греко-британского происхождения.
 Леонидас, Себастьян (род. 1938) — бразильский футболист.
 Леонидас, Стефани (род. 1984) — английская актриса театра, кино и телевидения.
 Леонидас да Силва (1913—2004) — бразильский футболист.
 Леонидас Феррейра де Паула Жуниор (род. 1975) — бразильский футболист.
 Леонидас (город, Миннесота) — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.
 Leonidas — производитель бельгийского шоколада.